Festo (sítio arqueológico) — em grego, Phaistos, cidade antiga na ilha de Creta, Grécia
 Festo (município) — município de Creta onde se situa a cidade antiga
 Festo (empresa) - empresa alemã de engenharia mecânica
 Pórcio Festo — governador romano da Judeia de aproximadamente 58 a 62
 Sexto Pompeu Festo — gramático romano em atividade no fim do 
 Festo (historiador) — historiador romano do , procônsul da África
 Festo (tribuno e notário) — oficial romano do 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história